Paracedicus är ett släkte av spindlar. Paracedicus ingår i familjen vattenspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vattenspindlar
Paracedicus